Список серий сериала Первобытное (Портал юрского периода, параллельный мир).

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

Четвёртый сезон

Пятый сезон 

Портал юрского периода
Портал юрского периода